Rijksdienst voor het Wegverkeer
Ampiezza della distribuzione eritrocitaria (RDW) – parametro dell'emocromo